Blaubach ist ein geographischer Name und Namensbestandteil:

Orte:
 Blaubach, Ortsgemeinde im Landkreis Kusel, Rheinland-Pfalz
 Blaubach (Blaufelden), Weiler der Gemeinde Blaufelden, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg

Gewässer:
 Blaubach (Brettach), rechter Zufluss der Brettach (zur Jagst) bei Bemberg, Gemeinde Rot am See, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Blaubach (Ecker), linker Zufluss der Ecker bei Abbenrode, Gemeinde Nordharz, Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt
 Blaubach (Fallbach), linker Zufluss des Fallbachs (rechter Hauptstrang-Oberlauf des Littenbachs) gegenüber Reute, Kanton Appenzell Ausserrhoden
 Blaubach (Fils), rechter Zufluss des Fils in Uhingen, Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg
 Blaubach (Kuselbach), linker Zufluss des Kuselbaches in Diedelkopf, Stadt Kusel, Landkreis Kusel, Rheinland-Pfalz
 Blaubach (Prims), linker Zufluss der Prims in Schmelz, Landkreis Saarlouis, Saarland
 Blaubach oder Stegbach (Rhein), rechter Zufluss des Oberrheins in Geisenheim, Rheingau-Taunus-Kreis, Hessen
 Blaubach (Wied), linker Zufluss der Wied in Neustadt, Landkreis Neuwied, Rheinland-Pfalz

 Blaubachgraben, linker Zufluss des Blaubach (Prims) gegenüber Schmelz, Landkreis Saarlouis, Saarland
 Blaubachsee oder Hochwasserrückhaltebecken Bemberg, See im Lauf der Blaubach (Brettach) bei Bemberg, Gemeinde Rot am See, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg

Straßen:
 Blaubach, Straße in Köln, siehe Kölner Bäche #Blaubach